Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 1995, cea de-a 12-a ediție a Campionatul Mondial de Handbal Feminin organizat de Federația Internațională de Handbal, s-a desfășurat în Austria și Ungaria, între 5 și 17 decembrie 1995. La competiție au luat parte 20 echipe din cinci confederații. Campionatul Mondial a fost câștigat de Coreea de Sud.

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Rezultate 

Locul 3-4

Clasament final

Note
 
 

1995 în handbal
1995
Handbal în Ungaria
Handbal în Austria